

Aziende 
Laverda  – azienda attiva nel settore della costruzione di motociclette
Laverda  – azienda attiva nel settore della costruzione di macchine agricole, in particolare mietitrebbiatrici

Geografia 
Laverda  – frazione di Salcedo, Marostica e Lusiana, nella provincia di Vicenza (Veneto, Italia)
 Laverda è un torrente che scorre nella omonima frazione di Laverda in Provincia di Vicenza